La grande famiglia – album dei Modena City Ramblers del 1996
 La Grande Famiglia – gruppo musicale italiano